ИНФОРМ (Информационная сеть по религиозным движениям) () — независимая общественная организация, основанная социологом религии Айлин Баркер в 1988 году с целью сбора и предоставления заинтересованным лицам нейтральной, объективной и современной информации о новых религиозных движениях. Офис расположен в Лондонской школе экономики и политических наук.

История 
Организация была создана при поддержке Хоум-офис (МВД Великобритании), архиепископа Кентерберийского, кардинала Хьюма и представителей других основных конфессий в Великобритании. Деятельность ИНФОРМ состоит в сборе данных о различных НРД для органов государственной власти, исследователей, средств массовой информации и частных лиц. Финансирование деятельности осуществляется со стороны Хоум-офис, за счёт вкладов учредителей и пожертвований от основных конфессий, незначительно от проведения семинаров и продажи литературы. Согласно принятой в ИНФОРМ политике в финансировании не принимают участие какие-либо новые религиозные движения или связанные с ними организации.

Официальными меценатами ИНФОРМ являются:  Церкви Англии ; модератор «Группы свободных церквей» и сопредседатель «Конференции лидеров харизматов и пятидесятников Великобритании» ; митрополит Диоклийский
Каллист (Уэр); ауксилиарий архиепархии Саутуарка и титулярный епископ  Римско-католической церкви ; барон Мегхнад Десаи; барон ; баронесса .

Консультативная группа: сэр  и леди Эллисон (Джиллиан); социолог религии Эбби Дэй; священник архиепископии Ливерпуля Римско-католической церкви и советник Папского совета по межрелигиозному диалогу монсеньор Питер Флитвуд; священник прихода Святой Марии Ньюингтона каноник ; правовед ; религиовед ; правовед Марк Хилл; экономист и политолог ; королевский адвокат барристер Филип Кац; Хью Мэрридж; директор по общественному здравоохранению  Джим Макманус; политолог и писатель , советник по вопросам управления, медиатор и солиситор Сара О’Грейди; журналист, издатель и писатель ; Роберт Таутер; социолог религии ; капеллан ЛШЭ Джеймс Уолтерс; социолог религии .

Руководство и сотрудники 
Общую политику ИНФОРМ определяет Совет управляющих, который проводит свои заседания два раза в год и по их итогам представляет годовой отчет и аудит финансовой деятельности в  и .

Состав Совета управляющих:
 Айлин Баркер — председатель
 Джеймс Бекфорд — заместитель председателя
 Джордж Крайссайдс
 
 Грэм Харви
 Уорвик Хоукинс
 Ким Нотт
 Уильям Кенни
 Эндрю Магуайр
  — сотрудник по университетским связям
 Алан Уолкер

Руководящий комитет отвечает за развитие мониторинга и принятие ежедневных решений, включая назначение новых сотрудников.

Состав Руководящего комитета:
 Джеймс Бекфорд — председатель
 Айлин Баркер
 Эндрю Магуайр

Состав сотрудников ИНФОРМ:
 почётные
 Джин Сибилла Лафонтен
 Бернард Доэрти
 штатные
 Аманда Ван Эк Дёймаер Ван Твист — заместитель директора ИНФОРМ
 Сара Джейн Харви — Научный сотрудник с 2001 года. Получила бакалавра гуманитарных наук по сравнительному религиоведению и социальной антропологии в Манчестерском университете и магистра естественных наук по социологии (методы социальных исследований) в Лондонской школе экономики и политических наук. В 2009 году начала учиться на кафедре психосоциальных исследований колледжа Биркбека Лондонского университета готовясь получить доктора философии по теме духовности и деторождения. В ИНФОРМ она в первую очередь отвечает за ведение базы данных новых религиозных движений и ответы на поступающие извне запросы. В область её научных интересов входит язычество, а также Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) и . В 2009 году она выступала в качестве приглашённого редактора выпуска научного журнала The Pomegranate: The International Journal of Pagan Studies (Т. 11, № 1).
 Сибил Макфарлен — Начала работать в ИНФОРМ в качестве стажёра в летом 2010 года, после того как получила магистра гуманитарных наук по религиоведению в Королевском колледже Кембриджского университета, защитив диссертацию по теме роли современной христианской музыки как религиозного опыта для молодёжи. Ранее она получила бакалавра гуманитарных наук по истории и религиоведению в Университете Макмастера. В настоящее время является офис-менеджером и ассистентом-исследователем, занимаясь изучением различных религиозных групп и работой с архивами ИНФОРМ.
 Сьюзан Ньюкомби — Сотрудник ИНФОРМ с 2002 года. Кроме того является преподавателем () Открытого университета в Лондоне и читает лекции в области новых религиозных движений/альтернативных религий в Кингстонском университете. Получила бакалавра гуманитарных наук по религиоведению в Амхерстском колледже, магистра наук по религии в современном обществе в Лондонской школе экономики и политических наук. Доктора философии она получила в Кембриджском университете за исследование о популяризации и развитии йоги в Великобритании и в настоящее время продолжает исследования в этой области (см. modernyogaresearch.org). Автор статей в коллективных монографиях, а также в научных журналах , Religion Compass и Asian Medicine.
 Силке Штейдингер — с 2006 года является ассистентом-исследователем и занимается изучением различных религиозных групп для базы данных, а также составлением каталогов ИНФОРМ. В 1999 году в Королевском колледже Кембриджского университета получила бакалавра гуманитарных наук по религиоведению. В 2004 году в Лондонской школе экономики и политических наук получила магистра наук по религии в современном обществе (социология), защитив диссертацию по теме смерти в новых религиозных движениях. Кроме того является психоаналитическим психотерапевтом сертифицированным .

Отзывы и критика 
Британский социолог религии  отмечал, что ИНФОРМ часто удаётся разрешать или обезвреживать глубоко эмоциональные конфликты, возникающие в связи с новыми религиозными движениями.

Информационный сетевой центр религиозных движений подвергается критике со стороны антикультовых организаций, в частности , за мягкое отношение к сектам. Британский политик, вице-президент FECRIS  являвшийся в 1995—1997 годах  в 1997 году добился отмены финансирования ИНФОРМ со стороны Хоум-офиса, что привело организацию на грань закрытия. Однако, когда в 2000 году финансирование было возобновлено, Саквилль выступил с предупреждением правительству о том, что ИНФОРМ будет плохие экспертные оценки и отметил: «Я отменил грант ИНФОРМ и полагаю нелепым, что его восстановили». Баркер в свою очередь заявила, что она, и возглавляемая ею организация, «не являются » и что шум поднимается на ровном месте теми, кто не проводит серьёзных научных исследований и закрыт для доводов разума настолько же, насколько те культы, которые критикуются. Кроме того, по её мнению, FAIR была разочарована, что не получила предназначавшееся ИНФОРМ финансирование.

См. также 
 CESNUR

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт 

Некоммерческие организации Великобритании
Организации, основанные в 1988 году
Исследователи новых религиозных движений
Социология религии
Религиоведение